«Принцесса цирка» — советский художественный фильм. Экранизация одноимённой оперетты (1926) Имре Кальмана.

В ролях 
 Наталья Белохвостикова — графиня Палинская (вокал Лидия Фёдоровна Ковалёва)
 Игорь Кеблушек — Мистер Икс, он же молодой граф Палинский (вокал Владимир Мальченко, озвучивание Станислав Захаров, трюки Юрий Александров, Владимир Гарамов)
 Николай Трофимов — Князь (вокал Олег Анофриев)
 Юрий Мороз — Тони (вокал Олег Анофриев)
 Елена Шанина — Мари / Мабель Ибсон (вокал Лариса Долина)
 Людмила Касаткина — Мадам Каролина, мать Тони
 Владимир Басов — Пеликан
 Александр Ширвиндт — Фирелли
 Эммануил Геллер — дирижер
 Александр Пятков — гусар, адъютант князя

Съёмочная группа 
 Автор сценария и режиссёр-постановщик: Светлана Дружинина
 Оператор-постановщик: Анатолий Мукасей
 Художник: Валерий Филиппов
 Звукооператор: Владимир Курганский
 Композитор: Имре Кальман
 Стихотворные тексты: Ю. Айхенвальд, О. Клейнер

На роль «Мистера Икс» пробовались также Марис Лиепа и Олег Видов.

См. также 

 Мистер Икс (фильм) — 1958

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1982 года
Телефильмы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телекомедии СССР
Музыкальные телефильмы СССР
Телефильмы-оперетты СССР
Телефильмы на русском языке
Экранизации произведений Имре Кальмана
Фильмы о цирке